Mine har flere betydninger:
 Søminer – anordning med sprængstof, der udløses af skibe. 
 Luftminer – under 2. verdenskrig anvendte man i Tyskland betegnelsen luftminer om særligt store bomber kastet fra fly. 
 Landminer – anordning med sprængstof, der udløses af personer eller køretøjer.
 Minedrift – åbne eller lukkede miner, hvor man udvinder mineraler eller metaller, f.eks. en diamant- eller sølvmine.
 Mine (ansigtsudtryk) – Man kan også holde gode miner til slet spil.
 Mine (blyant) – grafitten i en blyant kaldes en mine.
 Mine (sang) - sang med Elvis Presley fra 1967.
 mine (mål) - gammel måleenhed for massen af antikkens ædelmetaller guld og sølv